Пана́ма, Panama — термин, который может означать:

География 
 Панама — государство в Центральной Америке.
 Панама — столица государства Панама.
 Панама — провинция в государстве Панама
 Панама — город и муниципалитет в Бразилии
 Панама — деревня, Мценский район, Орловская область, Россия

США 
  — невключённая территория в Калифорнии
  — деревня в Иллинойсе
  — город в Айове
  — деревня в Небраске
  — город в Оклахоме
 Панама-Сити — город во Флориде
  — город во Флориде

Искусство 
 Панама ( — джазовый стандарт
  — песня (1984) группы «Van Halen»
  — альбом (2006) группы «A Balladeer» ()
  — эпизод (2007) американского телесериала «Побег»

Фамилия 
 Панама Сандоваль, Давид Эрнесто (род. 1950) — сальвадорский крайне правый политик и писатель.

Прочее 
 Панама — головной убор.
 Панамские документы — международный скандал с документами на оффшоры в 2016 году.
 Панама — нарицательное название знаменитого мошенничества XIX века при строительстве Панамского канала.
  — американский военный корабль (1917—1920).
  — рекламная платформа от Yahoo!.
  — порода овец.
 Панама — хлопчатобумажная или шерстяная гладкокрашеная ткань.
 «Panama» — 19-й сингл группы «Van Halen».
 Panama — примитивный шифр.

См. также 
 Панамакс